Pearl Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pearl Street Historic District (Mississippi), ID-Nr. 97000798
 Pearl Street Historic District (Vermont), ID-Nr. 84000416